Зоненшайн (от ) — немецкая, польская, еврейская фамилия.

Известные носители:
 Зоненшайн, Лев Павлович (1929—1992) — российский учёный-геолог, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ.

См. также 
 Зонненшайн